Thyra Dánská (: Prinsesse Thyra Louise Caroline Amalie Augusta Elisabeth), 14. března 1880, Kodaň – 2. listopadu 1945 tamtéž, byla dánská princezna.

Narodila se jako šesté dítě (třetí dcera) dánského krále Frederika VIII. a jeho manželky, švédské princezny Luisy. Své první jméno dostala po své tetě z otcovy strany princezně Thyře, provdané vévodkyni z Cumberlandu.

Princezna Thyra se nikdy neprovdala a většinu života žila u svého bratra Gustava (1887–1944), rovněž svobodného. Stejně jako on zemřela bezdětná, a to ve svých 65 letech.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 http://thepeerage.com/p10231.htm
 http://www.angelfire.com/realm/gotha/gotha/denmark.html
 

Thyra Dánská
Thyra Dánská
Narození v roce 1880
Narození 14. března
Narození v Kodani
Úmrtí v roce 1945
Úmrtí 2. listopadu
Úmrtí v Kodani
Ženy